Watergang (wateroppervlak), lijnvormig wateroppervlakte
 Watergang (Waterland), een dorp in de gemeente Waterland in de provincie Noord-Holland